Decapod 10 es el planeta natal del Doctor Zoidberg y de los demás Decapodianos en la serie animada Futurama, de Matt Groening. Es muy parecido a una gran playa gigantesca en el que hasta los edificios están construidos de arena.

Es visitado regularmente para celebrar el frenesí, un acto en el cual las criaturas de este planeta buscan pareja para dar paso a nuevas generaciones. Pero luego del frenesí, al igual que muchas criaturas marinas reales, los participantes mueren y son devorados por gaviotas.

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama

fr:Decapod 10